De World Matchplay 2017 was de 24e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 22 tot en met 30 juli 2017 in de Winter Gardens, Blackpool. Verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In 2016 versloeg hij in de finale Phil Taylor met 18–10. Hiermee won hij dit toernooi voor de tweede keer. Hij verloor echter in de kwartfinale van dezelfde Taylor. Taylor zou later het toernooi winnen.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was ten opzichte van de vorige editie gestegen tot £500.000

Kwalificatie 
De top 16 van de PDC Order of Merit was gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren gekwalificeerd als ongeplaatste spelers.

Schema
De loting vond plaats op 11 juli 2017.

Darts in 2017
2017